Esistono più comuni francesi con questo nome

Rosay – Giura
Rosay – Senna Marittima
Rosay – Yvelines
Rosay-sur-Lieure – Eure